Adelaida de Sajonia-Meiningen (Meiningen, 13 de agosto de 1792 - Harrow, 2 de diciembre de 1849) fue la mayor de los tres hijos del duque Jorge I Federico de Sajonia-Meiningen, y de su esposa, la princesa Luisa Leonor de Hohenlohe-Langenburg.

Matrimonio 
Se casó con el duque de Clarence —futuro rey Guillermo IV del Reino Unido— en el palacio de Kew, en Surrey, el 13 de julio de 1818. Su esposo -el cual casi le duplicaba en edad- tenía 10 hijos ilegítimos con la actriz Dorotea Bland, pero nunca se había casado antes. Fue la muerte -al dar a luz un hijo muerto- de la presunta heredera del trono, la princesa Carlota Augusta (única hija legítima del príncipe de Gales, futuro rey Jorge IV) lo que provocó que todos los hermanos solteros del príncipe se casaran en edad madura y de manera tan precipitada, con el fin de proveer al tan ansiado heredero del trono. 

En el transcurso de su matrimonio, Adelaida estuvo embarazada en 4 oportunidades, incluyendo a un par de gemelos, pero solamente 2 hijas -Carlota e Isabel- sobrevivieron al nacimiento. Trágicamente, ambas niñas murieron muy pronto -Carlota unas horas después de nacer e Isabel a los 3 meses de edad-, dejando a los duques de Clarence sin descendencia viva.

Para el momento de su boda, el duque de Clarence no era el heredero del trono, pues ese lugar lo ocupaba su hermano mayor, el duque de York, hasta que su muerte en 1827 sin descendencia le abre a Guillermo el camino para ser el futuro monarca.

Reina y últimos años de vida 
Jorge IV murió el 26 de junio de 1830, siendo sucedido por el duque de Clarence como Guillermo IV. Adelaida es coronada reina junto a su esposo en la abadía de Westminster, el 8 de septiembre de 1831. Al contrario de su inmediata predecesora, la nueva reina mantuvo una vida libre de escándalos, y fue querida por los ingleses por su modestia así como por sus trágicos embarazos.

Murió en el priorato de Bentley, en el Gran Londres, el 2 de diciembre de 1849, a los 57 años de edad, siendo sepultada en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

La ciudad australiana de Adelaida fue nombrada así en su honor.

Ancestros

Órdenes 

 Dama gran cruz de la Orden de Santa Catalina. (Imperio ruso, 1830)
 Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel. (Reino de Portugal, 23 de febrero de 1836)

Referencias

Bibliografía 
 Allen, W. Gore (1960). King William IV. London: Cresset Press.

 Greville, Charles (2005). The Diaries of Charles Greville, Edward and Deanna Pearce, eds. London: Pimlico. ISBN 1-84413-404-0.

 Ziegler, Philip (1971). King William IV. London: Collins. ISBN 0-00-211934-X.

Enlaces externos 

 Biography (en alemán)
 
 Queen Adelaide Society (City of Adelaide, South Australia)
 Archival material relating to Adelaide of Saxe-Meiningen listed at the UK National Register of Archives

Consortes de miembros de la casa de Hannover
Reinas consortes del Reino Unido
Casa de Hohenlohe
Mujeres de la época georgiana
Mujeres de la época victoriana
Casa de Sajonia-Meiningen
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Princesas de Sajonia-Meiningen
Duquesas de Brunswick-Luneburgo
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Nacidos en Meiningen
Sajonia-Meiningen, Adelaida de
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Princesas de Hannover por matrimonio